Cobras Brasil XV, anteriormente llamado Corinthians Rugby, es un equipo profesional de rugby con sede en la ciudad de São Paulo (Estado de São Paulo), en Brasil, y que disputa el Super Rugby Americas, máxima competición de América del Sur.

El equipo tiene como centro de entrenamiento el Núcleo de Alto Rendimento (NAR), ubicado en la ciudad de São Paulo.

Historia 

La franquicia nació en noviembre de 2019 como miembro brasilero de la Súper Liga Americana, proyecto de Sudamérica Rugby para profesionalizar el rugby en el continente y con apoyo económico de World Rugby. El equipo pertenece a la CBRu, quien afronta los gastos.

Para la temporada inaugural, la franquicia usó el nombre del Sport Club Corinthians Paulista por un acuerdo inicial que buscaba atraer seguidores y el entrenador fue Fernando Portugal; técnico de los Tupís. Corinthians Rugby no llegó a jugar ningún partido, debido a la suspensión de la liga por motivos de la pandemia de COVID-19 y solo enfrentó a Peñarol Rugby en un amistoso que perdió 45-14.

En la temporada 2021, adquirió sus primeras contrataciones luego del fichaje original: cuatro refuerzos argentinos, cambió su nombre al actual; inspirándose en la boitatá y el daño ecológico a la Amazonia, y modificó sus colores al verde por la selva.

En la segunda temporada de la liga, la primera disputada íntegramente, el equipo terminó en la quinta posición de la fase regular sin poder clasificar a la fase final del torneo.

Desde el año 2023, participará en la nueva Super Rugby Americas.

Plantel 

Para el Super Rugby Americas 2023.
En negrita los jugadores que representaron a su país. * Jugadores que pueden representar a Brasil por leyes de elegibilidad de World Rugby.

Entrenador:   Josh Reeves

Véase también 
 Selección de rugby de Brasil
 Selección juvenil de rugby de Brasil
 Selección de rugby 7 de Brasil
 Selección femenina de rugby de Brasil
 Selección femenina de rugby 7 de Brasil

Referencias 

Super Rugby Americas
Equipos de rugby de Brasil
Organizaciones fundadas en 2019